Georges Lacour-Gayet (1856-1935), historien français ;
 Jacques Lacour-Gayet (1883-1953), entrepreneur et historien français.